Pacchiarotti är ett intalienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gaspare Pacchiarotti
 Giacomo Pacchiarotti

Italienska efternamn